Палос Грандес има више значења:

 Палос Грандес (Ахучитлан дел Прогресо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Палос Грандес (Ерменехилдо Галеана), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Палос Грандес, Ел Моно (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику